Стралджа:

 Стралджа — город в Болгарии. Находится в Ямболской области, входит в общину Стралджа.
 Стралджа — община в Болгарии. Входит в состав Ямболской области.